La casa Villavecchia és un edifici situat al carrer Nou de la Rambla, 22 del Raval de Barcelona.

El 1797, Marià Alegre d'Aparici i d'Amat, baró de Castellet, va demanar permís per a construir un edifici de planta baixa i quatre pisos, amb cinc obertures per planta.

Posteriorment, la propietat va passar a mans del comerciant Joaquim Villavecchia i Busquets, casat amb Elvira Rabassa i Milà de la Roca.

El 1876, Joaquim Villavecchia va demanar permís per a reformar-ne la façana, segons el projecte de l'arquitecte Elies Rogent, que afegí frontons semicirculars sobre les obertures del principal, i també ressaltà els emmarcaments del portal d'ingrés. El 1886, Elvira Rabassa va demanar permís per a remuntar-hi una planta, segons el projecte de l'arquitecte Enric Sagnier i Villavecchia, nebot de Joaquim Vilavecchia.

Referències

Enllaços externs 
 
 

Edificis del Raval
Carrer Nou de la Rambla